A Theocracy elnevezés az alábbi különböző kategóriákban jelenít meg tartalmakat:

 Theocracy - amerikai származású keresztény progresszív metal zenekar
 Theocracy - a Ubisoft által kiadott valós idejű stratégiai videójáték
 Theocracy (album) - az amerikai Theocracy zenekar első nagylemeze